Гефсимания — местность у подножия западного склона Елеонской горы, в долине Кедрон, в Иерусалиме.
 Гефсимания (церковь Горицкого монастыря в Переславле-Залесском) — православная церковь XVIII века в Горицком монастыре Переславля-Залесского. Продана в 1812 году. Разобрана на кирпич в 1883 году.
 Гефсиманский скит